Il singolare dello U.S. Professional Indoor 1974 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria World Championship Tennis.

Stan Smith era il detentrice del titolo, ma quest'anno ha perso nel 3º turno.

Rod Laver ha battuto in finale Arthur Ashe 6–1, 6–4, 3–6, 6–4.

Teste di serie

  Ilie Năstase (Secondo turno, ritiro)
  John Newcombe (Secondo turno, ritiro)
  Tom Okker (quarti di finale)
  Stan Smith (terzo turno)
  Manuel Orantes (Secondo turno, ritiro)
  Rod Laver (Campione)
  Jan Kodeš (semifinali)
  Arthur Ashe (finale)

 Tom Gorman (primo turno)
 Marty Riessen (secondo turno)
 Adriano Panatta (quarti di finale)
 Nikola Pilić (secondo turno)
 Roger Taylor (terzo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Björn Borg (terzo turno)
 Cliff Richey (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

 

U.S. Pro Indoor 1974